Kim Je-deok (; 12 de abril de 2004) es un arquero de surcoreano. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el evento por equipo mixto y por equipo masculino.

Palmarés internacional

Referencias 

Arqueros de Corea del Sur
Arqueros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de oro de Tokio 2020
Medallistas olímpicos de oro de Corea del Sur